Ангарида — прадавній материк.
 Ангарида — печера в Архангельській області Росії.